Unter der Bezeichnung Mercedes-Benz GLA werden seit 2013 die kleinsten SUV-Modelle von Mercedes-Benz vermarktet. Dies sind die Modelle der Baureihe X 156 (2013–2020) sowie der Baureihe H 247 (seit 2020).

Die Namensgebung soll die Positionierung in einem der A-Klasse entsprechenden Fahrzeugsegment andeuten. Ein Ableger der ersten Baureihe ist der Infiniti QX30.

Modelle des GLA

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 137.831 GLA neu zugelassen worden. Mit 17.308 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

Offizielle Website von Mercedes-Benz

Einzelnachweise 

Klasse GLA
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Kombi
Pkw-Modell